Порт-Стэнли может означать:
 Порт-Стэнли — устаревшее название города Стэнли, административного центра Фолклендских (Мальвинских) островов.
  — прежнее название аэропорта Стэнли на Фолклендских островах.
  — община в графстве Элджин в провинции Онтарио в Канаде.